Open Sud de France 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Open Sud de France rozgrywany w dniach 30 stycznia–5 lutego 2012 roku w Montpellier na kortach twardych w hali o puli nagród 398 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 we Francji